Molekulska formula -{C8H10FN3O3S}- se može odnositi na:

 Emtricitabin
 Racivir